Chéreau ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Luc Chéreau (* 1948), französischer Unternehmer und ehemaliger Autorennfahrer
 Patrice Chéreau (1944–2013), französischer Film-, Theater- und Opernregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler